Cratere Wallace – cratere lunare
Cratere Wallace – cratere su Marte